Alam kan syfta på

 Slaget vid Alam Halfa – slag i Egypten under andra världskriget.

Geografi
Marsa Alam – stad i Egypten.
Marsa Alams internationella flygplats – flygplats i Egypten.
Pagar Alam – stad i Indonesien.
Shah Alam – stad i Malaysia.

Personer
Alam I (1643–1712), indisk stormogul.
Asadollah Alam (1919–1978), iransk politiker.
Sazed Ul Alam (1956–), bangladeshisk sitarspelare.
Shah Alam II (1728–1806), indisk stormogul
Shah Mashood Alam, zoolog.
Shin A-lam (1986–), sydkoreansk fäktare, olympisk silvermedaljör.